Eaton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
in het Verenigd Koninkrijk:
Eaton (Cheshire)
Eaton (Leicestershire)
Eaton (Oxfordshire)
in de VS:
Eaton (Colorado)
Eaton (Indiana)
Eaton (Michigan) 
Eaton (New York)
Eaton (Ohio)
in Australië
Eaton (Australië)

Eaton kan verwijzen naar volgende personen:
Abbie Eaton, Brits autocoureur
Alfred Edwin Eaton, Brits entomoloog
Ashton Eaton, Amerikaanse tienkamper

Eaton kan verwijzen het volgende bedrijf:
Eaton Corporation, wereldwijde fabrikant in de elektrotechnische- en industriële sector.